Nulluartoq bezeichnet:
 Nulluartoq (Berg, Nanortalik, nördlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nulluartoq (Berg, Nanortalik, südlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland